«White Zombie» puede referirse a:

Obras 
 White Zombie (La legión de los hombres sin alma) (1932), película acerca de zombis, protagonizada por Béla Lugosi.
 White Zombie (1985-1998), banda de groove metal.